Андрей Стеценко:
 Стеценко, Андрей Викторович — директор днепровского футбольного клуба «Днепр».
 Стеценко, Андрей Митрофанович (1903—1960) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.